Kindlmann ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Kindlmann (* 1982), deutscher Tennisspieler
 Norbert Kindlmann (* 1944), deutscher Ruderer